CAC 40 - aandelenindex van de 40 belangrijkste bedrijven aan de Franse beurs.
 Calciumcarbide
 Chengdu Aircraft Industry Group
 Commonwealth Aircraft Corporation, een vliegtuigfabriek, producent van onder meer de CAC Wirraway
 Consolidated Aircraft Corporation
 Coronary Arterial Calcium - maat voor de aanwezigheid van calciumafzetting in het hart met behulp van computertomografie